Hunston kan syfta på följande platser:

 Hunston, Suffolk – en ort och civil parish i Mid Suffolk, Suffolk, England
 Hunston, West Sussex – en ort och civil parish i West Sussex, England